Edouard Suenson kan syfta på:

* Edouard Suenson den äldre (1805–1887),  dansk amiral
 Edouard Suenson den yngre (1842–1921),  dansk företagsledare
 Edouard Suenson (ingenjör) (1877–1958), dansk civilingenjör